

Patronyme
 Buzy, une chanteuse française

Toponyme
 Buzy, commune française des Pyrénées-Atlantiques
 Buzy-Darmont, commune française de la Meuse
 Saint-Jean-lès-Buzy, commune française de la Meuse

Musique
 Buzy, un groupe pop féminin japonais, actif de 2002 à 2006.

Homonymie de toponyme
Homonymie de patronyme